OBS puede referirse a:
 Optical Burst Switching, conmutación óptica de ráfagas;
 Open Broadcaster Software, programa para transmitir video en directo por internet;
 Oita Broadcasting System (en), un radiodifusor de televisión en Oita, Japón;
 Olympic Broadcasting Services, encargada de gestionar las imágenes de los Juegos Olímpicos.